Середенко — фамилия.
 Середенко, Александр Лаврентьевич (1912—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 
 Середенко, Владимир Семёнович (1940—2005) — казахстанский шахматист, международный мастер (1997).